Tomáš Zigo (né le  à Banská Bystrica en Tchécoslovaquie) est un joueur slovaque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC '05 Banská Bystrica, Zigo commence sa carrière professionnelle avec cette même équipe durant la campagne 2010-2011. Il continue sa carrière avec la formation jusqu'en 2016 où il rejoint le HC Slovan Bratislava, formation slovaque de la KHL. Il ne reste cependant qu'un court moment avec l'équipe puisqu'il est prêté à Banská Bystrica au milieu de la saison. Cette campagne voit tout de fois Banská Bystrica remporter la ligue, donnant à Zigo son premier championnat national. Cette victoire est particulièrement émotive pour Zigo puisque sa mère décède quelques semaines plus tôt, ce qui lui a fait raté quelques matches de la semi-finale. Il passe par la suite une saison en République tchèque avant de revenir à son club formateur où il remporte un second titre.

Internationale 
Zigo représente la Slovaquie au niveau international. Il devient international sénior durant la campagne 2015-2016. Il est sélectionné pour son premier championnat du monde sénior en 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| HC '05 Banská Bystrica U18|| Slovaquie U18 || 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC '05 Banská Bystrica U18|| Slovaquie U18 || 16|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC '05 Banská Bystrica U18|| Slovaquie U18 || 45|| 18|| 17|| 35|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC '05 Banská Bystrica U20|| Slovaquie U20 || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HC '05 Banská Bystrica U18|| Slovaquie U18 || 27|| 27|| 30|| 57|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HC '05 Banská Bystrica U20|| Slovaquie U20 || 18|| 5|| 4|| 9|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HC '05 Banská Bystrica U20|| Slovaquie U20 || 27|| 28|| 27|| 55|| 30|| 12|| 12|| 11|| 23|| 8
|-
| 2010-2011|| HC '05 Banská Bystrica|| Extraliga slovaque || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HK Orange 20|| Extraliga slovaque || 10|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HK Brezno|| 1. liga slovaque || 4|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC '05 Banská Bystrica U20|| Slovaquie U20 || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2011-2012|| HC '05 Banská Bystrica|| Extraliga slovaque || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HK Orange 20|| Extraliga slovaque || 6|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HK Orange 20|| 1. liga slovaque || 10|| 5|| 1|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC '05 Banská Bystrica|| Extraliga slovaque || 52|| 3|| 6|| 9|| 16|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| HC 07 Detva|| 1. liga slovaque || 3|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HC '05 Banská Bystrica|| Extraliga slovaque || 48|| 10|| 10|| 20|| 47|| 11|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2014-2015|| HC '05 Banská Bystrica|| Extraliga slovaque || 47|| 4|| 11|| 15|| 24|| 16|| 2|| 3|| 5|| 16
|-
| 2014-2015|| HC Detva|| 1. liga slovaque || 3|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HC '05 Banská Bystrica|| Extraliga slovaque || 47|| 16|| 17|| 33|| 28|| 17|| 3|| 4|| 7|| 43
|-
| 2016-2017|| HC Slovan Bratislava|| KHL || 29|| 4|| 4|| 8|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| HC '05 Banská Bystrica|| Extraliga slovaque || 14|| 5|| 6|| 11|| 28|| 12|| 1|| 3|| 4|| 10
|-
| 2017-2018|| HC Hradec Kralove|| Extraliga tchèque || 19|| 2|| 2|| 4|| 10|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2017-2018|| HC Slavia Prague|| 1. liga tchèque || 4|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| HC '05 Banská Bystrica|| Extraliga slovaque || 31|| 9|| 7|| 16|| 18|| 15|| 7|| 2|| 9|| 14
|-
| 2019-2020|| HC '05 Banská Bystrica|| Extraliga slovaque || 51|| 27|| 22|| 49|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| HC '05 Banská Bystrica|| Extraliga slovaque || 36|| 8|| 11|| 19|| 24|| 10|| 1|| 4|| 5|| 12
|-
| 2021-2022||  HC '05 Banská Bystrica|| Extraliga slovaque ||  ||

Internationale 

| 2015-2016 || align="left"|International || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| 
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || align="left"|  place
|-
| 2016-2017 || align="left"|International || 7 || 1 || 3 || 4 || 4 || align="left"| 
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| place
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 11|| 2|| 0|| 2|| 4|| align="left"|

Références 

Naissance à Banská Bystrica
Naissance en avril 1992
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Slavia Prague
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en Tchécoslovaquie